Квинт Помпей Фалкон () е името на:

 Квинт Помпей Фалкон, суфектконсул 108 г., управител на Долна Мизия 117 г.
 Квинт Помпей Созий Фалкон, консул 193 г.
 Квинт Помпей Фалкон Созий Приск, квестор; син на Созий, консула 193 г.

Вижте също 
 Соколи (Falco)
 Квинт Помпей